

Carriera
Le sue prime presenza negli albi d'oro del motomondiale risalgono al motomondiale 1961, anno in cui terminò al tredicesimo posto il GP di casa in 125.

Sarà quella la categoria in cui da quel momento gareggerà per molte stagioni; nella maggior parte dei casi utilizzerà motociclette Kreidler.

Nel motomondiale 1967 comincia a guadagnare i primi punti iridati anche nella classe 125 in sella ad una Honda per poi passare, nel 1969, alla guida di una Suzuki; sarà quest'anno quello che vede arrivare il suo primo e unico successo in un gran premio, il GP di Spagna. Anche per il resto della stagione guadagnerà buoni risultati, tanto da arrivare al 3º posto finale nella classifica generale.

Più sporadiche le sue apparizioni in 250, classe nella quale raccolse punti solo nella stagione 1970, in sella ad una Yamaha.

In ambito nazionale ha vinto per 14 volte il titolo di campione olandese. Le sue ultime apparizioni a livello iridato furono nel 1980, all'età di 48 anni. È morto a 79 anni nel 2011.

Risultati nel motomondiale

Classe 50

Classe 125

Classe 250

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni

Piloti della classe 50
Piloti della classe 125
Piloti della classe 250